Казако́во — деревня в составе Сакулинского сельского поселения Палехского района Ивановской области России.

География 
Деревня находится в центральной части Палехского района, на правом берегу речки Люлишки (Лелюшки).

История 
Согласно данным заведующей Палехским архивным отделом Светланы Леонидовны Беловой в конце XVI века в результате практики переселения донских казаков в среднюю Россию, где они «переверствовались» в звание детей боярских и становились низким провинциальным дворянством, группа донских казаков была подарена боярину Ивану Бутурлину, владевшему в то время Палехом и окрестными землями. Таким образом недалеко от его поместья в Палехе возник казацкий поместный надел Казаково.

В середине XIX века деревней владели дворяне Домашневы.

В 1859 году деревня упоминается как владельческое сельцо под названием Козаково.

В 1905 году деревня входила в состав Вареевской волости Вязниковского уезда Владимирской губернии.

В 1910 году в деревне было открыто земское начальное народное училище, в котором преподавали один законоучитель и две учительницы, имелась библиотека, обучалось 182 мальчика и 27 девочек.

В 20-е годы XX века в деревне действовала единая трудовая школа 1 ступени с 4-х летним курсом обучения, в которой обучались дети и из соседних деревень — Дубоколихи, Назарьева, Каменного. В 1926—27 годах при школе действовал школьный потребительский кооператив.

Население 

Число дворов:

Достопримечательности 
В деревне до сих пор сохранились останки дворянского дома, пруд, где хозяин пил чай за каменным столом (он находился в самом пруде), липовая аллея.

Известные люди 
В деревне родился русский художник Антон Иванович Иванов-Голубой.

Примечания 

Населённые пункты Палехского района